RT-2PM Topol est un missile balistique intercontinental soviétique et russe désigné par l'OTAN comme SS-25.

Missile sol-sol
Missile balistique intercontinental
Arme nucléaire russe
Forces des fusées stratégiques de la fédération de Russie
Arme nucléaire de l'Union soviétique